Landesregierung und Stadtsenat Jonas bezeichnet mehrere Regierungen Wiens:
 Landesregierung und Stadtsenat Jonas I (1951 bis 1954)
 Landesregierung und Stadtsenat Jonas II (1954 bis 1959)
 Landesregierung und Stadtsenat Jonas III (1959 bis 1964)
 Landesregierung und Stadtsenat Jonas IV (1964 bis 1965)